

Anni 

 883 a.C.
 883 d.C.

Codici 
 883 – codice che designa l'Osservatorio astronomico di Shizuoka, nella Prefettura di Shizuoka, del Giappone

Matematica 
 883 – numero

Motori 
 Harley-Davidson 883 – moto della Harley-Davidson

Musica 
 883 – gruppo musicale italiano attivo dal 1989 al 2003 composto da Max Pezzali e Mauro Repetto